

Persone
Vitinho – pseudonimo di Victor Vinícius Coelho dos Santos, calciatore brasiliano (n. 1993)
Vitinho – pseudonimo di Victor Hugo Santana Carvalho, calciatore brasiliano (n. 1998)
Vitinho – pseudonimo di Vitor Hugo Naum dos Santos, calciatore brasiliano (n. 1999)
Vitinho – pseudonimo di Victor Alexander da Silva, calciatore brasiliano (n. 1999)
Vitinho – pseudonimo di Victor Gabriel Moura de Oliveira , calciatore brasiliano (n. 2000)
Vitinho – pseudonimo di Victor Julio Alves de Paula, calciatore brasiliano (n. 2000)